Antonio Abadía ist der Name folgender Personen:

* Antonio Abadía (Komponist) († 1791), spanischer Komponist
 Antonio Abadía (Leichtathlet) (* 1990), spanischer Leichtathlet